ТДГ — многозначная аббревиатура:
 ТДГ — обозначение трасформатора Трёхфазного, с охлаждением масляным с Дутьем, Грозоупорного
 ТДГ — тракторный дозировщик гидравлический
 ТДГ — топливные древесные гранулы
 ТДГ — термодиффузионный генератор

См. также